|-
| 25901 Ericbrooks||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25902) 2000 YZ105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25903 Yuvalcalev||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25904) 2000 YQ123||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25905) 2000 YO134||||31 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25906) 2000 YV139||||27 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 25907 Capodilupo||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25908) 2001 BJ||2001 BJ||17 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25909) 2001 BU49||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25910) 2001 BM50||||25 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25911) 2001 BC76||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25912 Recawkwell||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25913) 2001 CB29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25914) 2001 CC30||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25915) 2001 CF30||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25916) 2001 CP44||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25917) 2001 DT6||||17 лютого 2001||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25918) 2001 DT13||||19 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 25919 Comuniello||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25920 Templeanne||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25921) 2001 DS21||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25922) 2001 DY21||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25923) 2001 DS29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25924 Дуґласадамс (Douglasadams)||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25925 Джеймсфенска (Jamesfenska)||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25926) 2001 DY48||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25927 Jagandelman||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25928) 2001 DJ52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25929) 2001 DY52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25930 Спілберг (Spielberg)||||21 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 25931 Peterhu||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25932) 2001 DB72||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25933 Ruoyijiang||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25934) 2001 DC74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25935) 2001 DG74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25936) 2001 DZ79||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25937) 2001 DY92||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25938) 2001 DC102||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25939) 2001 EQ||2001 EQ||3 березня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25940) 2001 ET5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25941) 2001 EB9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25942) 2001 EH9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25943) 2001 EL10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25944) 2001 EP10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25945) 2001 EQ10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25946) 2001 EH12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25947) 2001 EQ14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25948) 2001 EW15||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25949) 2001 EH16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25950) 2001 EU16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25951) 2001 EZ21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25952) 2001 FE2||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25953 Lanairlett||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25954) 2001 FM13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25955) 2001 FX14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25956) 2001 FE16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25957) 2001 FO16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25958) 2001 FF18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25959) 2001 FZ18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25960) 2001 FQ20||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25961) 2001 FL22||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 25962 Yifanli||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25963 Elisalin||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25964 Liudavid||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25965 Masihdas||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25966 Akhilmathew||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25967) 2001 FF29||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25968) 2001 FZ30||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (25969) 2001 FM33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25970 Nelakanti||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25971) 2001 FP35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25972 Pfefferjosh||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25973 Puranik||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25974) 2001 FF43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25975) 2001 FG43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25976) 2001 FE44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25977) 2001 FG46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25978 Katerudolph||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25979 Alansage||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25980) 2001 FK53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25981 Shahmirian||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25982) 2001 FQ57||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25983) 2001 FR57||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25984) 2001 FG60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25985) 2001 FZ63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25986 Sunanda||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25987 Katherynshi||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25988 Janesuh||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25989) 2001 FB67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25990) 2001 FJ70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25991) 2001 FN78||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25992 Benjamensun||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25993 Kevinxu||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25994 Lynnelleye||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25995) 2001 FA83||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25996) 2001 FN84||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25997) 2001 FP90||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25998) 2001 FW91||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25999) 2001 FN94||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26000) 2001 FH98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25900